

Integralne części miejscowości  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Rajmundowo – część miasta Nekla
 Rajmundowo – część wsi Baraki Chotumskie w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ciechanów

Zobacz też 
 Rajmundów